Albánia
Gorica, Korça város szláv neve
Gorica, Berat egyik városnegyede

 Bosznia-Hercegovina
Gorica falu Čapljina községben, Hercegovac-Neretva kantonban
Gorica falu Bugojno községben, Közép-Bosznia kantonban
Gorica falu Grude községben, Nyugat-Hercegovina kantonban
Gorica falu Konjic községben, Hercegovac-Neretva kantonban
Gorica falu Prozor-Rama községben, Hercegovac-Neretva kantonban
Gorica falu Šipovo községben,  a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gorica falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gorica falu Zenica községben, Zenica-Doboj kantonban

 Horvátország
Gorica, falu Apajkeresztúr községben, Kapronca-Kőrös megyében
Gorica, falu Barban községben, Isztria megyében
Gorica, falu Duga Resa községben, Károlyváros megyében
Gorica, falu Pag községben, Zára megyében
Gorica, falu Sukošan községben, Zára megyében
Gorica Jamnička, falu Pisarovina községben, Kapronca-Kőrös megyében
Gorica Lipnička, falu Ribnik községben, Károlyváros megyében
Gorica Miholečka, falu Sveti Petar Orehovec községben, Kapronca-Kőrös megyében
Gorica Skradska, falu Skrad községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Gorica Svetojanska, falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
Gorica Valpovačka falu Belistye községben, Eszék-Baranya megyében

 Magyarország
 Gorica, 1978-ban Bükkösddel egyesített egykori község

 Montenegró
Gorica falu Danilovgrad községben

 Olaszország
Gorica, Gorizia város szlovén neve

 Szlovénia
 Gorica, Halmosfő korábbi neve Szlovéniában, a Muravidéken
Nova Gorica város Nova Gorica községben, Primorska régióban